Speckberg steht für:

 Speckberg (Flensburg), Straße bei den Trögelsbyer Höfen 
 Speckberg (Hakel), Berg in Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
Speckenberg